Ха́ральд Анто́н (То́ни) Шума́хер (; ) — немецкий футболист, вратарь. Чемпион Европы 1980 года, серебряный призёр чемпионатов мира 1982 и 1986 годов, участник чемпионата Европы 1984 года. Лучший футболист ФРГ 1984 и 1986 годов.

Биография 
Родился в городе Дюрен. Футбольную карьеру начал в 1962 году в местной любительской команде «Шварц-Вайс».

В 1972 году перешёл в футбольный клуб «Кёльн», с которым выиграл чемпионат ФРГ в 1978 году, и три кубка ФРГ в 1977, 1978 и 1983 годах.

В 1979 году был впервые вызван в национальную сборную и вскоре полностью заменил на этом посту легендарного Зеппа Майера. В составе сборной стал победителем чемпионата Европы 1980 года, который проходил в Италии. На чемпионатах мира в 1982 году в Испании, и в 1986 году в Мексике Шумахер стал серебряным призёром. Также на чемпионате мира 1986 года Шумахер был признан лучшим вратарём.

В полуфинале чемпионата мира 1982 года против сборной Франции Шумахер нанёс тяжелейшую травму Патрику Баттистону, который получил перелом шейных позвонков и потерял два зуба. Позже Шумахер публично извинился перед Баттистоном, и тот принял извинения.

В 1987 году Шумахер был вынужден завершить карьеру в сборной в связи со скандалом: в своей книге «Свисток» он высказывал мнение о допинге в национальной сборной ФРГ. Футбольный клуб «Кёльн», за который Шумахер на тот момент выступал, также отрицательно отреагировал на эту публикацию, разорвав контракт с голкипером. В этой книге Шумахер, в частности, предал огласке тот факт, что во время матча Кубка УЕФА 1984/85 между «Кёльном» и московским «Спартаком» немцы принимали допинг, благодаря чему выиграли в домашнем матче со счётом 2:0 и прошли дальше.

После ухода из «Кёльна» Шумахер провёл сезон 1987/88 в «Шальке 04», а затем перешёл в турецкий «Фенербахче». Там Харальд стал любимцем местной публики. В первом же сезоне он получил капитанскую повязку и выиграл чемпионат Турции.

В 1991 году Шумахер вернулся в Германию. Он перешёл в мюнхенскую «Баварию», которой был необходим вратарь, поскольку и основной голкипер клуба Раймонд Ауманн, и его сменщик  получили травмы. Всего за «Баварию» Харальд отыграл 8 матчей, и по итогам первенства команда заняла 10 место.

7 августа 1994 года, спустя 8 лет после завершения международной карьеры, Шумахер принял участие в матче сборная мира — сборная России, приуроченном к проведению Игр доброй воли в Санкт-Петербурге. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной России.

В последнем туре сезона 1995/96, будучи тренером вратарей, Шумахер сыграл три минуты за дортмундскую «Боруссию», ставшую к тому времени чемпионом Германии. Для него этот матч стал последним, 464-м, проведённым в Бундеслиге.

После окончания игровой карьеры Шумахер некоторое время был футбольным тренером. В 1999 году был уволен с поста тренера кёльнской «Фортуны» в перерыве матча с «Вальдхофом». С 2012 по 2019 год являлся вице-президентом клуба «Кёльн».

Футболист был дважды женат, у него есть сын и две дочери.

Достижения

Командные 
 Сборная ФРГ
 Чемпион Европы: 1980
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 1982, 1986

 «Кёльн»
 Чемпион ФРГ: 1978
 Серебряный призёр чемпионата ФРГ (2): 1973, 1982
 Бронзовый призёр чемпионата ФРГ: 1985
 Обладатель Кубка ФРГ (3): 1977, 1978, 1983
 Финалист Кубка ФРГ (2): 1973, 1980
 Финалист Кубка УЕФА: 1985/86
 Итого: 4 трофея

 «Фенербахче»
 Чемпион Турции: 1988/89
 Серебряный призёр чемпионата Турции: 1989/90
 Финалист Кубка Турции: 1989
 Обладатель Суперкубка Турции: 1990
 Итого: 2 трофея

 «Боруссия» (Дортмунд)
 Чемпион Германии: 1996

Личные 
 Футболист года в ФРГ (2): 1984, 1986
 Номинант на «Золотой мяч» (3): 1984, 1985, 1986
 Обладатель «Серебряного мяча» чемпионата мира: 1986
 Обладатель приза «Золотые перчатки» чемпионата мира: 1986
 Входит в символическую сборную чемпионата мира: 1986

Примечания

Ссылки 
 Статистика матчей за сборную ФРГ на сайте rsssf.com
 Статистика выступлений в Турции на сайте tff.org
 Инцидент в матче ФРГ — Франция на сайте Youtube.com
 Харальд Шумахер на сайте Goalkeeping-museum.com

Футболисты Германии
Футболисты года Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Фортуна» Кёльн